Шпети́м Баба́й (, 9 декабря 1981, Приштина, СФРЮ) — косовский и хорватский футболист, полузащитник клуба «Феризай».

Клубная карьера 
Родился в Косово, но в раннем возрасте переехал в Хорватию, где получил местное гражданство. Воспитанник клуба из этой страны «Цибалия» и итальянского клуба «Гальезе Кальчо». Взрослую карьеру начал в словенской команде «Олимпия» (Любляна). Позже выступал в клубах «Веленье» и «Смартно» (Любляна). В 2004 году вернулся в косовскую Суперлигу, где играл в составе «Бесианы» и «Дреницы». Позже защищал цвета албанских клубов «Беса (футбольный клуб, Кавая)» (Кавая) и «Эльбасани».

В начале 2008 года подписал 3-летний контракт с луганской «Зарей». Дебютировал за луганскую команду 29 февраля 2008 года в ничейном (1:1) матче 16-го тура высшей лиги чемпионата Украины против киевского «Арсенала». Шпетим вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. Сыграл в футболке «Зари» 6 матчей, однако уже в мае был выставлен на трансфер. Затем защищал цвета клуба «Шахтёр» (Караганда). Дебютировал за команду из Караганды 12 июля 2008 года в ничейном (1:1) поединке 16-го тура казахской Премьер-лиги против «Энергетика-2» (Экибастуз). Бабай вышел в стартовом составе, а на семьдесят четвёртой минуте его заменил Лаша Нозадзе. В футболке казахского клуба сыграл 9 матчей. Летом 2009 года вернулся в Албанию, где сначала стал игроком «Грамози Эрсеке», а затем и «Тираны». В начале июля 2010 года перешел в ПФК «Севастополь», но не сыграл ни одного официального матча, и после недели пребывания в клубе от его услуг решили отказаться.

С 2011 по 2016 годы защищал цвета косовских клубов «Дреница», «Трепча» и «Трепча'89». С 2016 года выступает в «Феризае». На данный момент в составе этой команды в косовском чемпионате сыграл 10 матчей и отметился 1 голом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика выступлений игрока на сайте allplayers.in.ua 
 

Футболисты Косова
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Рудар» Веленье
Игроки ФК «Дреница»
Игроки ФК «Беса» Кавая
Игроки ФК «Эльбасани»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Тирана»
Игроки ФК «Трепча'89»